Иоланда Иветт Гриффит (; родилась 1 марта 1970 года в Чикаго, штат Иллинойс, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской НБА и в европейских клубах. Олимпийская чемпионка 2000 и 2004 годов в составе сборной США. В 2006 году была выбрана в сборную десятилетия, в 2011 году была включена в число 15 лучших игроков, а в 2016 году вошла в 20 лучших игроков ЖНБА. Член баскетбольного зала славы с 2021 года.

Биография

Детство и юность 
Иоланда Гриффит родилась в Чикаго и была младшей из пятерых детей в семье Харви и Ивонн Гриффит. В школе она играла в баскетбол и софтбол. Когда Иоланде было 13 лет, умерла её мать.

После окончания школы Гриффит поступила в университет Айовы, но ей пришлось оставить учёбу из-за беременности. В 1989 году у Иоланды родилась дочь Кэндис.

В 1993 году Иоланда окончила университет Florida Atlantic, за университетскую баскетбольную команду которого выступала.

Профессиональная карьера 
После четырёх сезонов, проведённых в немецкой команде «Wildcats» из Ашаффенбурга (в сезоне 1996/97 Иоланда стала лидером Евролиги по очкам и подборам), Иоланда вернулась в США, где стала выступать в женской  (ABL), а с 1999 года — в женской НБА (WNBA). В первом же сезоне в WNBA Иоланда была признана MVP лиги и лучшей по игре в защите. В 2005 году Гриффит в составе «Сакраменто Монаркс» выиграла чемпионат WNBA и была признана MVP финальной серии.

В 2000 и 2004 годах Гриффит привлекалась в сборную США, в составе которой дважды стала олимпийской чемпионкой.

Параллельно с выступлениями в WNBA (с осени по весну, т.е. во время межсезоний женской НБА) Иоланда играла за европейские и азиатские клубы — в 2000—2002 гг. за итальянскую команду «Баскет Парма», а с января 2003 года — за екатеринбургский УГМК, за который выступала в течение четырёх сезонов. С первых же матчей Гриффит стала одним из ключевых игроков УГМК, доминируя под кольцом и лидируя в команде по набранным очкам и подборам. Во многом благодаря её усилиям УГМК стал победителем Евролиги сезона 2002/2003. Дважды Иоланда признавалась лучшим игроком в составе УГМК по итогам сезона. В 2005 году Гриффит стала капитаном команды.

Осенью 2003 года Иоланда получила грузинский паспорт, благодаря чему была заявлена в чемпионат России и Евролигу как европейский игрок. Однако 3 марта 2004 года ФИБА, удовлетворив жалобу чешского клуба «Брно», признала выдачу грузинских паспортов Гриффит и её партнёрше по команде Делише Милтон незаконной и дисквалифицировала клуб УГМК, сняв его с розыгрыша Евролиги за нарушение регламента (ограничивавшего количество неевропейских игроков в командах, участвующих в европейских клубных соревнованиях). Санкций к самим баскетболисткам при этом не последовало.

В 2007 году Гриффит выступала за южнокорейский клуб «KB Savers», а годом позже — за «Хэнаньских Слонов» («Henan Elephants») в чемпионате Китая. В феврале 2008 года Иоланда подписала контракт с итальянским клубом «Таранто», однако менее чем через месяц контракт был расторгнут. В том же году Гриффит перешла из «Сакраменто Монаркс», за которых отыграла 9 сезонов в WNBA, в «Сиэтл Шторм».
В 2009 году Иоланда подписала контракт с командой «Индиана Фивер». 9 июня 2009 года, в третьем матче за свою новую команду, Иоланда получила разрыв ахиллова сухожилия, в результате чего ей пришлось пропустить остаток сезона. По окончании сезона она объявила о завершении карьеры игрока.

Тренерская работа 
С 2011 года Иоланда работает тренером-ассистентом женской баскетбольной команды Дартмутского колледжа, одного из самых престижных вузов США.

Достижения

Командные 
 Двукратная олимпийская чемпионка (2000, 2004).
 Чемпионка женской НБА (2005).
 Чемпионка Евролиги (2003).
 Бронзовый призёр Евролиги (2002).
 Чемпионка Италии (2001).
 Обладатель Кубка Италии (2001, 2002).
 Чемпионка России (2003).
 Серебряный призёр чемпионата России (2004).
 Бронзовый призёр чемпионата России (2005).
 Обладатель Кубка России (2005).

Личные 
 Лучший оборонительный игрок ABL (1998).
 MVP женской НБА (1999).
 Лучший оборонительный игрок женской НБА (1999).
 Лучший новый игрок () женской НБА (1999).
 MVP финала женской НБА (2005).
 Включена в первую сборную всех звёзд женской НБА (1999, 2005).
 Включена во вторую сборную всех звёзд женской НБА (2000, 2001, 2004).
 Включена в первую сборную всех звёзд защиты женской НБА (2005).
 Включена во вторую сборную всех звёзд защиты женской НБА (2006).
 Участница Матча всех звёзд женской НБА (1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
 MVP Матча всех звёзд женской НБА (2004).
 MVP финала четырёх Кубка России (2005).
 Лучший легионер женской Суперлиги чемпионата России (2005).

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 
 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки «Лонг-Бич Стингрейс»
Игроки «Чикаго Кондорс»
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки ЖБК «Парма»
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Таранто»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки «Индиана Фивер»
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Государственного колледжа Палм-Бич